santa-clarensi – abitanti di Santa Clara d'Oeste
santa-clarensi – abitanti di Santa Clara do Sul